Girm ist der Name folgender Orte:

 Girm (Gemeinde Deutschkreutz), Ortschaft der Gemeinde Deutschkreutz im Burgenland in Österreich 
 Girm, deutscher Name der Gemeinde Jarabina, Slowakei